Doppelleben steht für:

 Geheimes Doppelleben, die Teilung eines Lebens in mehrere parallele Bereiche, wobei mindestens ein Bereich geheim gehalten wird

Doppelleben ist der Name folgender Filme:

 Doppelleben (Film) (2012)
 Ein Doppelleben (1947)
 Carola Stern – Doppelleben (2004, Buchverfilmung)

Doppelleben ist der Name folgender Bücher:

 Doppelleben (Wilhelmine von Hillern) von Wilhelmine von Hillern (1865)
 Mein Doppelleben, die Memoiren von Sarah Bernhardt (1907)
 Doppelleben (Gottfried Benn), Autobiographie von Gottfried Benn (1950)
 Doppelleben (Carola Stern) von Carola Stern (2001)
 Doppelleben (Tim Parks) von Tim Parks (2003)

Siehe auch